Allan Nilsson kan syfta på följande personer:

 Allan Nilsson (1908–1982), konstnär
 Allan Nilsson (1933–2015), konstnär
 Allan Nilsson (arkitekt) (1902–1991)
 Allan Nilsson (revyartist) (1933–2021)
 Allan Nilsson (schackspelare) (1899–1949)
 Allan Nilsson (skådespelare) (1905–?), skådespelare

Referenser